Чемпионат Колумбии по футболу 1974 — 27-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 6 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Матчи за победу в Апертуре 

|}

Финалисасьон

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Финальный турнир

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1974 на RSSSF

1974
Футбол в Южной Америке в 1974 году
1974 год в Колумбии